Zhen’an ist:
Zhen’an (Dandong) (振安区), ein Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Dandong in der nordostchinesischen Provinz Liaoning
Zhen’an (Shangluo) (镇安县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Shangluo im Osten der chinesischen Provinz Shaanxi
Zhen’an (Kaizhou) (镇安镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Kaizhou der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
Zhen’an (Longling) (镇安镇), eine Großgemeinde im Kreis Longling der chinesischen Provinz Yunnan
Zhen’an (Yun’an) (镇安镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Yun’an der chinesischen Provinz Guangdong
Zhen’an (Heishan) (镇安镇), eine Großgemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning